Rudolf VI. ist der Name folgender Personen:

 Rudolf VI. von Habsburg (~1282–1307), Herzog von Österreich und König von Böhmen, siehe Rudolf I. (Böhmen)
 Rudolf VI. (Baden) († 1372), Markgraf von Baden und Graf von Eberstein